Le championnat du monde de la Fédération internationale des échecs 2001-2002 s'est déroulé à Moscou du  au  pour les six premiers tours jusqu’aux demi-finales et du 15 au  pour la finale entre Vassili Ivantchouk et Ruslan Ponomariov.

La formule adoptée est un tournoi à élimination directe. La cadence retenue pour les parties lentes est de 1h30 pour avec un incrément de 30 secondes par coup. Il n'y a donc pas de contrôle de temps au . Comme pour le championnat précédent les départages se font en parties rapides, puis en blitz.

Les demi-finales étaient jouées au meilleur de quatre parties et la finale au meilleur de huit parties.

Participants

Classement 
Vainqueur
Ruslan Ponomariov
Finaliste
Vassili Ivantchouk
Demi-finalistes
viswanathan Anand
Peter Svidler
Quart de finalistes
Alexeï Chirov
Joël Lautier
Boris Guelfand
Ievgueni Bareïev
Éliminés en huitième de finale (quatrième tour)
Alekseï Dreïev
Veselin Topalov
Ye Jiangchuan
Michael Adams
Predrag Nikolić
Zurab Azmaiparashvili
Aleksandr Morozevitch
Jaan Ehlvest

Tableau final 
Les matchs comportent deux parties à cadence de tournoi, avec départage éventuel.

Ultime partie
Ruslan Ponomariov - Vassili Ivantchouk, Championnat du monde de la Fédération internationale des échecs 2002, .

1. e4 Cf6!? 
Ce n'est que la quatrième fois dans l'histoire que la défense Alekhine est jouée en phase finale de championnat du monde d'échecs : Ivantchouk, qui a absolument besoin d'un gain pour tenter de revenir au score, .2. e5 Cd5 3. d4 d6 4. Cf3 Cc6!? 
Ivantchouk, qui a une connaissance encyclopédique des ouvertures, choisit un  sur lequel il y a plus de vingt coups de théorie dans plusieurs variantes face à son jeune (18 ans) adversaire, pensant le prendre par surprise.
5. c4 Cb6 6. e6!
Ce sacrifice de pion, inventé par Akiba Rubinstein en 1925 est jugé le moyen le plus fort théoriquement parlant de jouer la position. En adoptant ce coup, Ponomariov relève le défi théorique posé par Ivantchouk : il , alors qu'une partie nulle lui suffit pour devenir Champion du monde.
6...fxe6 7. Cc3 g6 8. Fe3 Fg7 9. h4! o-o 10. h5 e5 11. d5! Cd4 12. Cxd4 exd4 13. Fxd4 g5?
Ivantchouk cherche les complications, ne pouvant se contenter de la partie nulle après 13...Fxd4 14. Dxd4 e5 15. dxe6 Df6. 
14. Fxg7 Rxg7 15. h6+! Rg8 16. Dd2 e5 17. Th5! g4 18. Dg5+! Dxg5 19. Txg5+ Rh8 20. Tg7 Tf6 21. Txc7 Txh6 22. b4     ½-½.
Dans une position gagnante, Ponomariov propose la partie nulle (qui lui suffit pour devenir Champion du monde), offre qu'Ivantchouk ne peut qu'accepter.

Notes et références 

2002
Echecs
Histoire de Moscou
2002 en Russie